

Рожняти — село в гміні Крушвиця Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Рожняти — село в гміні Падев-Народова Мелецького повіту Підкарпатського воєводства